Pražským mírem lze rozumět několik různých událostí:

 mír z roku 1635 uzavřený v rámci třicetileté války;
 mír z roku 1866 uzavřený na závěr prusko-rakouské války

Smlouvy 
Seznam pražských smluv v chronologickém pořadí:

 1546 – Karel V. a Mořic Saský podepsali Pražskou smlouvu, v níž císař Karel slibuje kurfiřtský úřad Mořicovi, pokud přestoupí na jeho stranu 
 1635 - v průběhu třicetileté války, pražská smlouva, známá také jako Pražský mír, ukončila konflikt mezi říšskými stavy a císařem 
 1866 – Prusko a Rakousko podepsaly Pražský mír, o ukončení prusko-rakouské války a územní dohody vedoucí k pozdějšímu sjednocení Německa
 1973 – 11. prosince podepisují NSR a ČSSR Smlouvu o vzájemných vztazích